Cinéma et télévision
 L'Empreinte du passé, film français réalisé par Léonce Perret en 1916.
 L'Empreinte du passé (The Road to Yesterday), film américain réalisé par Cecil B. DeMille en 1925.
 L'Empreinte du passé (While the Children Sleep), téléfilm américain réalisé par Russell Mulcahy en 2007.

Littérature
 L'Empreinte du passé (Out of the Past), roman de Patricia Wentworth publié en 1955.